futro – sierść pokrywająca skórę wielu ssaków lub skóra zwierzęca wraz z sierścią,
 futro – okrycie wierzchnie uszyte ze skór zwierzęcych
 futro – tynktura w heraldyce
 Futro – polska komedia z 2007
 Futro. Portret wyobrażony Diane Arbus – amerykański dramat biograficzny z 2006
 Futro – grupa muzyczna
 Futro – album muzyczny grupy Futro